Juan Rodolfo de Habsburgo-Lorena (29 de octubre de 1997, Hohenems). Es hijo del archiduque Simeón de Austria y de la Princesa María Paloma de Borbón y Orleans. Juan Rodolfo es bisnieto del último emperador del Imperio austrohúngaro, el Beato Carlos I de Austria y IV de Hungría y de su esposa, la Sierva de Dios la emperatriz Zita. El archiduque Juan Rodolfo tiene cuatro hermanos y actualmente reside en el principado de Liechenstein, siendo el número 12° en la línea de sucesión al trono español, por detrás de su madre y por delante de sus hermanos.

Distinciones honoríficas 
  Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias, 30/09/2017).

Ancestros

Referencias 

Casa de Habsburgo-Lorena
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Nacidos en Hohenems